Афо́нькина — антропоним и топоним в России.

Фамилия 
Афонькина — женская фамилия, производная от мужской Афонькин.

Топоним 
 Афонькина — протока, правый проток среднего течения р. Анадырь, координаты 64°46' с. ш. 169°57' в. д., код ГКГН 599768.
 Афонькина — гора, на правом берегу р. Большой Пеледон, координаты 65°48' с. ш. 168°19' в. д., код ГКГН 155595.
 Афонькина — фактория, правобережье р. Афонькина, координаты 66°21' с. ш. 174°09' в. д., код ГКГН 786335.
 Афонькина — река, правый приток р. Большой Пеледон, координаты 65°53' с. ш. 168°36' в. д., код ГКГН 155584.
 Афонькина — река, левый приток р. Юрумкувеем, координаты 66°23' с. ш. 173°47' в. д., код ГКГН 155592.
 Афонькина — гора, северо-западнее г. Верблюд, координаты 66°15' с. ш. 174°36' в. д., код ГКГН 767199.

См. также 
 Афонькино